

Nom de famille 

Jean-Joseph Even ( - ), personnalité politique française
Jacques Michel Even ( - ), homme politique français
Louis Even ( - ), personnalité politique canadienne
Jean Even (1910 - 1986), peintre français
André Even ( - ), peintre français
Arzel Even ( - 1971), écrivain et linguiste breton
 ( - ), personnalité politique allemande
 André Even ( - 10 octobre 2009), joueur de basket-ball français
Philippe Even (1932 - ), médecin pneumologue français
Shimon Even ( - ), chercheur en informatique israélien
Nathalie Even-Lancien ( - ), cycliste française
 François-Xavier Even ( - ), musicien français
 Katia Even (1977 - ), scénariste dessinatrice
 Maryline Even, actrice française
 Thibault Glatard dit Mike Even (1980 - ), remixeur et producteur de musiques électroniques.

Autres noms 

 Even est un groupe coopératif agroalimentaire breton implanté à Ploudaniel (Finistère) dont la filiale lait est Laïta.
 Le comte Even, ou Neven, surnommé « Even le Grand », à l'existence plus ou moins mythique, est considéré comme le fondateur de la dynastie des vicomtes de Léon, le vainqueur de la bataille de Runeven contre les Vikings au  et le fondateur de Lesneven.
 Éven ou Yves, un cardinal français du 
 Saint Even, nom breton de saint Ouen

Voir aussi 

Patronyme breton